Кёт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кёт, Отто (1904—1981) — немецкий политик.
 Кёт, Эрика (1927—1989) — немецкая певица.